Lonely Together – singolo di Barry Manilow del 1981
 Lonely Together – singolo di Avicii con Rita Ora del 2017